Арчеда́ — железнодорожная станция Волгоградского региона Приволжской железной дороги, расположена в городе Фролово Волгоградской области, Россия.

Наименование получила по реке Арчеда, на которой расположен город.

Вокзал на станции, где  выступал председатель ВЦИК Михаил Иванович Калинин, является памятником истории регионального значения.

История 

Станция появилась рядом с хутором Лыжинским (и в двух километрах от хутора Фролова) в связи со строительством в 1868—1871 годах Грязе-Царицынской железной дороги на территории Области Войска Донского. Изначально станция носила название Михайло-Чертково в честь наказного атамана Войска Донского 1874—1881 годов генерал-лейтенанта Михаила Ивановича Черткова. На станции был вокзал, водокачка и большое паровозное депо. В 1875 году получила новое название по близлежащей речке Арчеде (или Арчада).

В начале XX века на станции ежегодно грузилось до 1,5 миллионов пудов грузов, преимущественно зерна.

В здании вокзала 15 января 1920 года выступал председатель президиума ВЦИК СССР Михаил Иванович Калинин.

Во время Гражданской войны станция имела важное стратегическое значение — она соединяла юг страны с центром. Это предопределило жестокие бои за станцию. Здесь происходили допросы и расстрелы. О значении станции в Гражданской войне напоминает мемориальная доска на здании вокзала: 

Здесь в 1918 году расстреляны 12 красногвардейцев железнодорожников.

В годы Великой Отечественной войны станция имела важное стратегическое значение. Рабочие станции в условиях постоянных налётов вражеской авиации обеспечивали бесперебойную поставку товаров для нужд армии, о чём свидетельствует и мемориальная доска, установленная на здании вокзала:

В дни сражений за Сталинград 1942—1943 гг. коллектив рабочих и служащих Арчединского отделения железной дороги, в условиях массированных налётов вражеской авиации успешно доставлял военные грузы фронту.

В октябре 1942 года по итогам Всесоюзного социалистического соревнования арчединские железнодорожники стали победителями и получили переходящее Красное знамя Народного комиссариата путей сообщения и денежную премию.

Ранее на станции находилось локомотивное депо. С ноября 2004 депо имеет статус подменного пункта ТЧ-4.

Ранее существовало Арчединское отделение с центром по станции Арчеда.

Переход через железнодорожные пути осуществляется через надземный переход.

Экономическое значение 
Через станцию в основном проходят следующие грузы: нефтепродукты, зерно.

Сообщение по станции 

* Пригородный поезд Арчеда — Филоново является техническим.

Дальнее 
По состоянию на декабрь 2018 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

Фото

Примечания

Ссылки 
 Табло вокзала Арчеда // Яндекс Расписания
  на сайте Энциклопедия «Железные дороги СССР»
 Карта Приволжской железной дороги

Станции Волгоградского региона Приволжской железной дороги
Фролово
Железнодорожные станции и платформы Волгоградской области